Kristen Wiig – comica, attrice, sceneggiatrice e doppiatrice statunitense
 Martin Wiig – ex calciatore norvegese
 Steven Wiig – musicista e attore statunitense